

Населені пункти та їхні частини

 Баґениці — село в гміні Хожеле Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Баґениці — село в гміні Вонсош Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Баґениці — село в гміні Пшитули Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Баґениці — село в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Баґениці — частина села Старе Келче в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства

Примітки